Letzin ist eine Bezeichnung für

 Letzin, Ort im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Jirka Letzin (* 1971), deutscher Schwimmer